Ski Magazine est le titre de magazine de ski qui peut désigner :
 Ski Magazine, un périodique français de ski, paru entre 1968 et 1990
 Ski Magazine, un périodique français de ski, qui paraît depuis 2003
 Ski magazine, un périodique américain de ski, qui paraît depuis 1936